Althaea micrantha  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Althaea micrantha descrita por Borbás es el Althaea officinalis de L.
Althaea micrantha descrita por Wiesb. es el Althaea hirsuta de L.

Referencias